Can Maristany (Mediona), masia a l'Alt Penedès
 Can Maristany (Premià de Mar), casa al Maresme
 Cal Maristany (Sant Cugat del Vallès), casa al Vallès Occidental
 Cal Maristany (Subirats), casa a l'Alt Penedès